CNT Jornal do Meio Dia era um telejornal diário e dinâmico produzido pela Rede CNT para aqueles que gostavam de informação de primeira linha e imparcialidade. Encontra-se atualmente fora do ar.

O Jornal do Meio Dia da CNT voltou ao ar em Londrina em 19 de maio de 2008, pela TV Tropical. Na bancada, o noticiário contava com dois apresentadores, Valéria Giani e Domingos Trevizan (editor-chefe). Teve ainda Zilma Santos (repórter e editora-executiva), Lucas Pullin (repórter), Sidnéia Leite (repórter), Érika Pelegrino (Pauta) e os estágiarios Douglas Lopes e Mie Francine Chiba.
O telejornal era transmitido de segunda à sexta a partir das 12h30. O noticiário possuia três blocos e conta com uma entrevista ao vivo todos os dias sobre os temas mais relevantes do momento.

Telejornais do Brasil